Lindö kan syfta på:

Finland 

 Lindö (Kökar, Åland), 
 Lindö, Iniö, Åboland, 
 Lindö, Raseborg, Nyland, 
 Lindö, Lojo, Nyland

Sverige 

Orter
 Lindö, Norrköpings kommun – en tätort i Norrköpings kommun 
 Lindö, Furingstads socken – en småort i Norrköpings kommun
Gårdar
 Lindö - en gård eller säteri i Runtuna socken, Nyköpings kommun
 Lindö - en gård eller säteri i Vallentuna kommun
Natur
 Lindö – en ö i Tanums kommun, se Trossö-Kalvö-Lindö
 Lindö, Kalmar – en ö i Kalmar 
 Lindö, Strängnäs kommun – en ö i Överselö socken, 
 Lindö, Ekerö kommun – en tidigare ö inom Lovö socken i Ekerö kommun
 Lindö uddes naturreservat – ett naturreservat Ronneby kommun,

Se även
Lindø
Lidö
Hofsnäs, förebild för Lindö i romansviten Gårdarna runt sjön